Il doppio  del Morocco Tennis Tour Marrakech 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al Città di Caltanissetta 2010.

Ilija Bozoljac e Horia Tecău hanno battuto in finale 6–1, 6–1 James Cerretani e Adil Shamasdin.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Jarkko Nieminen (semifinali)
 Leoš Friedl /  David Škoch (semifinali)

 Jonathan Marray /  Jamie Murray (primo turno) 
 Daniele Bracciali /  Jonathan Erlich (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Morocco Tennis Tour Marrakech 2010